Pratt Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pratt Township (North Dakota)
 Pratt Township (South Dakota)